Чемпіонат Шотландії з футболу 1893-94 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 12 серпня 1893 року та фінішував 2 травня 1894 року. Це 4-й сезон чемпіонату Шотландії, свій другий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії на rsssf 

1893-94
Шотландія
Шотландія